Bey puede referirse a: 

 Bey, dignatario del Imperio otomano;
 Bey, comuna de Ain (Francia);
 Bey, comuna de Saona y Loira (Francia);
 el Aeropuerto Internacional Rafic Hariri de Beirut por su código IATA (BEY).